Europamästerskapet i futsal för herrar 2014 spelades i Tjeckien 19–23 maj 2014, och var den 11:e upplagan av Europamästerskapet i futsal. Nio landslag deltog i Europamästerskapet.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Slutspel

Spel om 5:e till 8:e plats

Semifinal

Final

Match om sjundeplats

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Match om tredjeplats

Final

Slutställning

Källor
 Officiell hemsida 
 Futsal-salovyfotbal.com (arkiverad) 

2014
Futsalåret 2014
2014 i Tjeckien
Sport i Prag
Futsal i Tjeckien
Sportevenemang i Tjeckien